Ле́я Дави́довна Любоми́рская (род. 10 мая 1973, Алма-Ата) — русская писательница. Живёт в Португалии.

Биография 
Родилась в Алма-Ате. Жила в Подмосковье, окончила Московский городской педагогический университет. В 1995—1996 годах работала учительницей русского языка и литературы в московской экспериментальной средней школе № 91 РАО. Работала журналисткой на телевидении (ОРТ, НТВ), в издательском доме «Газета», на радио («Эхо Москвы», «Новости On-line»).  В 1998 году впервые приехала в Португалию, жила в городе Брага и училась в Университете Минью. Окончила аспирантуру Лиссабонского университета. Сейчас живёт в Сетубале.

В 2015 году Лея Любомирская была членом жюри русско-португальского конкурса для начинающих переводчиков художественной литературы «Иными словами».

Лауреат Русской премии 2016 года в номинации «Малая проза» за сборник «И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные» (издательство «Астрель – СПб»).

Книги 
 Профессор и воображаемый бразилец. — : Меморис, 2007.
 Лучшее лето в её жизни. — : Амфора, 2009. 
 Книга о живых и мёртвых старушках. — : CheBuk, 2012. 
 Бродяга, Маг и Королева пряностей (и ещё — Поэт, Мечтатель, Алхимик, Сочинительница и другие удивительные люди). : Текст—Книжники, 2013.
 Бестиарий: стихи и истории о зверях ужасных и удивительных. Алексей Цветков при участии Леи Любомирской и Линор Горалик. — М.: Книжники, 2014.
 И с тех пор не расставались. Истории страшные, трогательные и страшно трогательные. — М.: АСТ, 2015.
 Товарищи, Дольский и Дереза. — М.: Издатель И. Б. Белый, 2020.

Участие в сборниках ФРАМ 

 Детская сказка на ночь
 Сказкабратьевгримм
 Сказка о том, как встретились ветчина и колбаса
 Габи
 Алешандра
 Малютка
 Рождество
 Осенние старички
 Несезон
 Нуну Гарсия
 Марселину Гонсалвеш
 Цветок цветку
 Мокка

 Когда Шику обижается на Вашку

 Лавочки
 Retrosaria
 Cafetaria
 Ourivesaria
 Livraria
 Ervanaria
 Pastelaria «Fabrico proprio»
 Papelaria
 Farmacia
 Loja de brinquedos
 Florista
 Соня Пиреш и К°
 За дверью
 Свидание
 Лазоревые шуршики
 Остров
 Слишком личное
 А теперь ещё и самки
 Луиш
 Непарный элдер
 Ритиня
 Жоаниня
 Половинки
 Мне снилось, что мы поженились.

 Ужин
 Про любовь
 Развод

 Женщины полицейского инспектора Витора Обадии.

 Инициация
 Лучшее лето в её жизни

 El-Rei D. Sebastiao
 Наследственность

 Переулки
 Шоколадный домик
 Свинка
 Дриада
 Диниш
 Счастливый брак
 Служанки
 Лето пёстрой бабочки
 Маленькая русалочка

 Кошка
 Несезон

 О принцах и драконах
 Воа Моrtе
 Карл и Кисочка
 Лифт

 Станция
 Ана Марианн
 Зе Педру
 Тайна
 Воспитание
 Bicho-Papao

 Негерои
 Мёртвые среди нас
 Чёрный автобус
 Соседи

 Лежать по коридору
 Другой Иерусалим
 Туман
 Ветер
 Гостья

 Осенние старички

В других сборниках 
 Рассказ «Кофейничек» в сборнике «Новая кофейная книга» — АСТ, 2017.
 Рассказ «Поутру» в сборнике «Новая чайная книга» — АСТ, 2018.

Переводы 
Энрике Вила-Матас. Дублинеска. — Эксмо, 2015

Публикации в журналах 
«Осенние старички» в журнале «Реальность фантастики» № 1(17), январь 2005

Отзывы и критика 
Критики и рецензенты отмечают в произведениях Леи Любомирской уникальный сплав типично португальских мотивов и хорошего русского языка. Далёкая и экзотическая для русского читателя Португалия выступает фоном для сказочных, мистических, волшебных событий.

Примечания

Ссылки 

  Лея Любомирская на сайте проекта «Фрам»
 Рассказ «Лучшее лето в её жизни»
 Лея Любомирская: «Поскреби любого португальца — и найдёшь еврея» Интервью Сергею Кузнецову. Booknik.ru, 14 апреля 2009

Русские писатели XXI века
Писательницы Португалии
Выпускники Московского городского педагогического университета
Выпускники Лиссабонского университета
Выпускники МПГУ